Overstrand kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Overstrand, Norfolk, ort i England,

Sydafrika 

 Overstrand (kommun), Västra Kapprovinsen, Overberg District Municipality, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar